Sehen statt Hören ist der Name folgender TV-Sendungen:
 Sehen statt Hören (Bayerischer Rundfunk), Bayerischer Rundfunk, ausgestrahlt in Dritten Programmen in Deutschland
 Sehen statt Hören (DRS), DRS, ausgestrahlt in der Schweiz bis 2000